Bandstaartoropendola
 Bruinrugoropendola
 Groene oropendola
 Groensnaveloropendola
 Helmoropendola
 Kuiforopendola
 Montezuma oropendola
 Pará-oropendola
 Roestrugoropendola
 Waglers oropendola
 Zwarte oropendola